Григорий Яковлевич Хволес (31 января 1902—1969) — советский учёный, медик, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Родился 31 января 1902 года в Одессе в еврейской семье.

После окончания МГУ в течение несколько лет работал военным врачом (был призван в РККА в 1924 году), затем хирургом в одной из больниц города Москвы. В 1938 году возглавил кафедру нормальной физиологии Ивановского медицинского института. Продолжая учения академика Л. С. Штерн о гематоэнцефалическом барьере. В этом направлении стали проводиться кафедральные исследования.

В 1940 году защитил докторскую диссертацию, а позднее обобщил результаты исследований в монографии «Состояние секреторной и моторной функций пищеварительного тракта при непосредственном воздействии калия и кальция на вегетативные центры» (Москва1946).
  
Участник Великой Отечественной войны — майор медицинской службы.

1950 гг. основал кафедру нормальной физиологии в открывшемся Карагандинском медицинском институте и заведовал ею в 1950—1959 г. Подготовил себе достойную смену в лице докторов медицинских наук Узбекова Анвера Арслановича и Самохиной Анны Александровны, которые после него заведовали кафедрой.

Умер в 1969 году в Москве. Был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научные работы 
 «Состояние секреторной и моторной функций пищеварительного тракта при непосредственном воздействии калия и кальция на вегетативные центры» (Москва 1946)

Примечания

Ссылки 
 Работа кафедры нормальной физиологии в годы Великой Отечественной войны

Преподаватели Ивановской медицинской академии
Физиологи СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Медики Великой Отечественной войны